Die Baureihe 232 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 ab 1992 die Diesellokomotiven der DB-Baureihe 232, vormals DR-Baureihe 132
 von 1968 bis 1974 die Diesellokomotive der DB-Baureihe 232, vormals DB-Baureihe V 320, siehe Henschel DH 4000